

Напольнівське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія
 Напольнівське сільське поселення — сільське поселення, Сараївський район, Рязанська область